SAF ist die Abkürzung für
 (4162) SAF, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade, Baden-Württemberg
 SAF, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Ateliers du Furan
 SAF (Film), Spielfilm von Ali Vatansever (2018) 
 SAF AG, ein Schweizer Softwareunternehmen
 SAF-Holland, ein Hersteller von Achsen für LKW-Anhänger
 Santa Fe Municipal Airport, nördlich Santa Fe, New Mexico – Internationaler IATA-Flughafencode
 Satellite Application Facility, Satelliten-Auswertungszentrum der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT)
 Sauerländer Aktionsfront, eine neonazistische Gruppierung in Nordrhein-Westfalen
 Semi-aktives-Fahrwerk (Aktive Radaufhängung)
 Signalangepasstes Filter, ein spezielles Filter aus der Nachrichtentechnik zur Rauschreduktion
 Société astronomique de France, 1887 gegründete Astronomische Gesellschaft Frankreichs
 Sodium acetate – Acetic acid – Formalin, bzw. "Natriumacetat – Essigsäure – Formalin", eine Lösung zum Nachweis von Protozoen in Kotproben
 Somatoforme autonome Funktionsstörung, Sammelbegriff für Symptome, die vom Patienten bestimmten Organen zugeordnet werden, aber nicht ausreichend organisch begründbar sind
 South Asian Federation, Organisation, die die Südasienspiele ausrichtet
 Stadtmitte am Fluss, städtebauliches Projekt
 Strip Art Features, osteuropäischer Comicverlag und Rechteverwerter
 Submerged Arc(-resistance) Furnace (Schmelz-Reduktionsofen), eine Sonderform des elektrischen Lichtbogenofens 
 submissive Alpha Female, eine Sexualpräferenz aus der BDSM-Gruppe
 Sudanesische Streitkräfte, Militär des Sudan
 Südafrika, Code des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP)
 Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau (Süddeutsche-Automobil-Fabrik), 1910 von Benz & Cie übernommen
 Supercritical Angle Fluorescence, ein mikroskopisches Verfahren in den Naturwissenschaften
 Sustainable Aviation Fuel (nachhaltiger Flugkraftstoff), nachhaltig erzeugtes Biokerosin oder synthetisches Kerosin, siehe PtX/PtL
 Svenska Arbetsgivareföreningen, ehemaliger schwedischer Arbeitgeberverband, Vorgänger des Svenskt näringsliv
 Svenska Automobilfabriken, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller
 Syrischer Arabischer Fußballverband, der Fußballverband Syriens

SAF